China South Industries Group Corporation (中国兵器装备集团公司, Корпорация «Китайская южная промышленная группа») — китайская машиностроительная корпорация, специализирующаяся на производстве оружия и военного оборудования. Основана в 1999 году, штаб-квартира расположена в Пекине, насчитывает около 200 тыс. сотрудников.

China South Industries Group входит в число 500 крупнейших компаний мира и в число 20 крупнейших производителей вооружений в мире.

Продукция 
China South Industries Group имеет 10 основных заводов и 31 завод комплектующих, которые производят взрывчатые вещества, боевые припасы, огнестрельное оружие, артиллерийские системы, легковые и боевые машины, микроавтобусы, автобусы, грузовые и специальные автомобили, автомобильные комплектующие (в том числе двигатели, компрессоры, насосы, автомобильные отопительные системы, кондиционеры, фары и лампы), мотоциклы, радиолокационные станции, электронные и оптические приборы, специальные средства для силовых ведомств, трансформаторы и ветрогенераторы. Дочерние компании группы работают в сфере возобновляемой энергетики и добычи нефти.

Дочерние структуры  
Крупнейшей дочерней структурой China South Industries Group является чунцинская автомобилестроительная компания Changan Automobile Group, входящая в число четырёх крупнейших производителей автомобилей в Китае (так называемая «Большая четвёрка», куда, кроме Changan, входят также корпорации SAIC Motor, Dongfeng Motor и FAW Group). Её дочерняя компания Chongqing Changan Automobile Company имеет листинг на Шэньчжэньской фондовой бирже. 

Другая дочерняя компания группы — China South Industries Group Co. Ltd — имеет листинг на Шанхайской фондовой бирже. Кроме того, China South Industries Group имеет более 30 научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров, а также более 60 совместных предприятий, в том числе с такими компаниями, как Ford, Groupe PSA, Magneti Marelli, Mazda, Suzuki, Yamaha и Hanon Systems.

Производство автомобилей 
 Changan Automobile Group (Чунцин)
 Changan Ford Automobile (Чунцин)
 Changan Mazda Automobile (Нанкин)
 Changan PSA Automobiles (Шэньчжэнь)
 Hafei Motor (Харбин)

Производство мотоциклов 
 Jialing Industrial (Чунцин)
 Jianshe Motorcycle (Чунцин)
 Qingqi Motorcycle (Цзинань)

Производство электротехники и электроники 
 Tianwei Group (Баодин)
 Huazhong Photoelectric Science and Technology

Финансовые услуги 
 China South Industries Group Finance (Пекин)

Примечания

Ссылки 

Компании Пекина
Машиностроительные компании Китая